Appenmühle ist ein Orts- und Gebäudename:

 Appenmühle (Karlsruhe), (ehemalige?) Mühle an der Alb im Stadtteil Daxlanden, kreisfreies Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Appenmühle (Kraichtal), (ehemalige?) Mühle am Kraichbach in der Gemarkung Oberöwisheim der Stadt Kraichtal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

 Luftschutzbunker Appenmühle, ehemaliger Hochbunker nahe der Appenmühle in Daxlanden, kreisfreies Karlsruhe, Baden-Württemberg; Kulturdenkmal